Jméno a příjmení Leo Vaniš nese více osobností:

 Leo Vaniš (1979) – český výtvarný umělec a spisovatel
 Leo Vaniš (1936) (1936–2005) – český výtvarný umělec a univerzitní pedagog